Золотая медаль Кэтрин Вольф Брюс () — одна из престижнейших наград для астрономов и астрофизиков, учреждённая Тихоокеанским астрономическим обществом.

Медаль учреждена в 1898 году в честь известного американского филантропа и покровительницы астрономии Кэтрин Вольф Брюс.

К Кэтрин Брюс обратились учредители Тихоокеанского астрономического общества и попросили её выделить деньги на учреждение золотой медали, которая будет присуждаться Обществом за астрономические работы наивысшего класса. Мисс Брюс согласилась выделить 2750 долларов в качестве денежного выражения Золотой медали, присуждаемой ежегодно.

При этом были разработаны правила награждения медалью, согласно которым ежегодно директора трёх американских и трёх иностранных обсерваторий должны по запросу Общества представлять от одного до трёх кандидатов, «достойных получить медаль в будущем году». Кроме того, указывалось, что награда должна быть «интернациональной по характеру и может быть присуждена гражданину любой страны вне зависимости от пола».

Ежегодно медалью награждается один из учёных за фундаментальные достижения в области астрономии и астрофизики.

Золотая медаль Брюс Тихоокеанского астрономического общества стала одной из самых уважаемых наград среди астрономов. Медалью Брюс были отмечены наиболее значительные фигуры звёздной науки многих стран, в том числе и СССР/России.

Несмотря на одно из правил присуждения премии, первая женщина-астроном получила Золотую медаль им. Брюс лишь в 1982 году; этой наградой была отмечена Элинор Маргерит Бербидж.

Лауреаты

Ссылки 
 Past Recipients of the Catherine Wolfe Bruce Gold Medal — Лауреаты медали Кэтрин Брюс на оф. сайте Тихоокеанского астрономического общества
 Астрономы. Биографический Справочник
 The Bruce Medalists — Лауреаты медали Кэтрин Брюс

Астрономия и общество
Брюс
 
Научные награды США
Награды по алфавиту